Mirror Ball (Diskokugel) bezeichnet
 Mirror Ball (Neil-Young-Album), ein Album von Neil Young und Pearl Jam
 Mirrorball (Sarah-McLachlan-Album), ein Album von Sarah McLachlan
 Mirror Ball (Def-Leppard-Album), ein Album von Def Leppard